Селивёрстовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Селивёрстово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 829 человек, в том числе 391 мужчина и 438 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 775 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Селивёрстово.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края